26-й выпуск Гран-при Миди Либре — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 10 по 13 июня 1975 года в рамках Супер Престиж Перно, являясь одной из самых престижных многодневок во французском календаре. Победу в генеральной и очковой классификации одержал итальянский велогонщик Франческо Мозер. В горной классификации победил Люсьен ван Импе. Всего из 99 стартовавших финишировал 41 гонщик.

Участники

Маршрут 
Гонка состояла из 4 этапов, причём четвёртый этап был разделён на 2 полуэтапа.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4a

Этап 4b

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте